Фармерсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Калифорнии.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.
  — поселение в Пенсильвании.
  — город в Техасе.

См. также 
 Фармер